Юркевичи:

 Юркевичи — дворянский род.
 Юркевичи — деревня, центр Юркевичского сельсовета Житковичского района Гомельской области Белоруссии.